Internationales Hochsprung-Meeting Eberstadt — международные соревнования по прыжкам в высоту, которые ежегодно проводятся в Эберштадте (Германия). За годы проведения соревнований здесь были установлены 2 мировых рекорда, 4 рекорда Европы, 1 рекорд Азии и 1 национальный рекорд.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований 

Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Спортивные соревнования в Баден-Вюртемберге